Municipio de Black Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Black Creek (condado de Wilson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilson.
 Municipio de Black Creek (condado de Shelby, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Black Creek (condado de Mercer, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Black Creek (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.